Il sotterraneo dei vivi (Cemetery Dance) – romanzo di Lincoln Child e Douglas Preston del 2009
 Cemetery Dance Publications – casa editrice statunitense